Anne Anema (1872-1966), Nederlands politicus
 Jillert Anema (1955), Nederlands schaatscoach
 Reina Anema (1993), Nederlands langebaanschaatsster
 Ype Anema (1960), Nederlands voetballer